Raimund Berengar III. ist der Name folgender Personen:

* Raimund Berengar III. (Barcelona) (1082–1131), Graf von Barcelona
 Raimund Berengar III. (Provence) (~1135–1166), Graf der Provence